UBE3C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 083 амінокислот, а молекулярна маса — 123 923.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг. Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Убіквітинлігази